Who's That Girl World Tour е второто турне и първото световно турне на американската певица и актриса Мадона в подкрепа на нейния третия студиен албум True Blue, както и на саундтрака Who's That Girl. Това беше първото световно турне на Мадона, достигнало до Азия, Северна Америка и Европа. Музикално и технически превъзхождаща предишната си инициатива, турнето Who's That Girl включва мултимедийни компоненти, за да направи шоуто по-привлекателно.

Подгряващи изпълнители 
 Level 42

Изпълнявани песни 
 Open Your Heart
 Lucky Star
 "True Blue"
 Papa Don't Preach
 White Heat
 Causing a Commotion
 The Look of Love
 Dress You Up
 Material Girl
 Like a Virgin
 Where's the Party
 Live to Tell
 Into the Groove
 La Isla Bonita
 Who's That Girl
 Holiday

Дати на турнето 

Музикални турнета на Мадона (певица)
Музикални турнета от 1987 година